Davinópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Davinópolis (kommun i Brasilien, Maranhão), 
 Davinópolis (kommun i Brasilien, Goiás), 

Robotskapade Brasilienförgreningar